El Tros del Safareig és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a llevant de la vila i a tocar seu, al nord del Tros del Safareig, al nord-oest de los Esclots i al sud-oest del Tros de la Manela del Pere.

Manel